Csehország
Úžice
 Úžice, település a Kutná Hora-i járásban
 Úžice, település a Mělníki járásban
 Szerbia
Užice
 Užice, város a Zlatibori körzetben
 Uzsicei Köztársaság, rövid életű állam, partizánok által felszabadított terület Jugoszláviában